Акапетава има више значења:
 Општина Акапетава (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акапетава (Акапетава, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику